

Боково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Боково — село, Вікуловський район, Тюменська область

ru:Боково